Тахиата́ш (, ) — город, административный центр Тахиаташского района Республики Каракалпакстан (Узбекистан).

История 
Тахиаташ был заложен в декабре 1950 года как посёлок строителей Главного Туркменского канала «Великой стройки коммунизма». Также предполагалось строительство Тахиаташской ГЭС.

15 июня 1952 года была открыта железная дорога Чарджоу — Ходжейли c веткой до Тахиаташа. Из 10 000 работавших на строительстве канала около половины составляли заключённые ГУЛАГа. В 1953 году после смерти Сталина строительство канала было приостановлено, а затем прекращено. В том же году посёлок получил статус города.

В советский период на северо-западной окраине города существовал военный аэродром (с асфальтобетонной взлётно-посадочной полосой длиной 2600 м). В начале 1990-х годов аэродром был заброшен и разрушен.

География 
Расположен на левом берегу Амударьи, в 12 км к югу от Нукуса. До границы с Туркменией — около 5 км.

Население 
Население — 64 138 человек (2012).

Инфраструктура 
В городе имеются Тахиаташская ГРЭС, железнодорожная станция и железнодорожный мост через Амударью на линии до Нукуса.

Примечания

Ссылки 
 БСЭ: [bse.sci-lib.com/article109212.html Тахиаташ]
 А. Жолдасов «На руинах великой стройки. История Главного туркменского канала»
 http://vk.com/taxiyatas

Города Каракалпакстана
Населённые пункты Тахиаташского района